Suputnici naziv je kompilacijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 2014. godine. Na albumu se većinom nalaze pjesme sa albuma Kantautor.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Suputnici

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 2014.